Arrows A20 je Arrowsov dirkalnik Formule 1, ki je bil v uporabi v sezoni 1999, ko sta z njim dirkala Pedro de la Rosa in Toranosuke Takagi. Le de la Rosi je uspela ena uvrstitev med dobitnike točk s šestim mestom na prvi dirki sezona za Veliko nagrado Avstralije. Dirkača sta zabeležila kar dvaindvajset odstopov, najbližje drugim točkam sezone pa je bil Takagi z enim sedmim in enim osmim mestom. Moštvo je zasedlo deseto mesto v konstruktorskem prvenstvu z eno točko.

Popolni rezultati Formule 1 
(legenda)

A20
Dirkalniki Formule 1 v sezoni 1999